Norte bezeichnet:

 Norte, Nordwind 

Norte, geographisch:
 Norte (Brasilien), brasilianische Region
 Norte (Guinea-Bissau), Provinz in Guinea-Bissau
 Região Norte (Portugal), portugiesische Region

 Norte (Kap Verde), Ort auf der Kapverden-Insel Boa Vista

Norte, Familienname:
 Nuno Norte (* 1978), portugiesischer Sänger
 Vítor Norte (* 1951), portugiesischer Schauspieler

Norte, El Norte, Sonstiges
 Norte (Zeitung), argentinische Zeitung
 El Norte (Mexiko), mexikanische Zeitung
 El Norte (Venezuela), venezolanische Zeitung

 El Norte (Film), US-amerikanisch-britischer Film von Gregory Nava (1983)
 Kurzform der ehemaligen spanischen Eisenbahngesellschaft Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España

Siehe auch:
 Nord, Norden (Begriffsklärung)
 El Norte de Castilla